Пуэбла-де-Дон-Франсиско () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 147,09 км². Население — 326 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки